bromance – relacja społeczna
 Bromance – amerykański program typu reality show
 Seek Bromance – singel Aviciiego